Bleach – manga di Tite Kubo da cui è stato tratto anche un anime omonimo
 Bleach – film del 2018 diretto da Shinsuke Satō e tratto dal manga omonimo
 Bleach – album dei Nirvana
 Bleach – gruppo musicale di Nashville